Чемпионат США по шахматам 1997 прошёл в Чандлере с 23 августа по 12 сентября.

Таблица

Группа А

Группа Б

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 
 
 
 
 

Чемпионаты США по шахматам
1997 год в шахматах
1997 год в Аризоне
Спортивные соревнования в Аризоне
Август 1997 года
Сентябрь 1997 года
Спорт в США в 1997 году